Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore German Puentes-Alcaniz che ha battuto in finale Tommy Robredo 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Markus Hipfl (quarti di finale)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)

 Laurence Tieleman (primo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Tomas Behrend (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2000